Aguiar ist der Familienname folgender Personen:

 Adonias Aguiar Jr. (1915–1990), brasilianischer Schriftsteller, siehe Adonias Filho
 Aloisio Milanez Aguiar (1943–2016), brasilianischer Jazzmusiker
 Américo Manuel Alves Aguiar (* 1973), portugiesischer Geistlicher, Weihbischof in Lissabon
 Ángel Aguiar (1926–2008), kubanischer Turner
 Anoumou Aguiar (* 1965), togoischer Boxer
 Antônio Carlos dos Santos Aguiar (* 1983), brasilianischer Fußballspieler
 Antônio Rodrigues de Aguiar (1768–1818), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Prälat von Goiás
 Carlos Aguiar Retes (* 1950), römisch-katholischer Geistlicher, Erzbischof und Kardinal
 Claudecir Aparecido de Aguiar (* 1975), brasilianischer Fußballspieler
 Cláudia Monteiro de Aguiar (* 1982), portugiesische Politikerin (PSD)
 Euclides Sosa Aguiar, uruguayischer Politiker
 Gonzalo Aguiar (* 1966), spanischer Radrennfahrer
 Fred Aguiar (* 1948), US-amerikanischer Politiker
 João Aguiar (1943–2010), portugiesischer Schriftsteller
 João Aguiar Machado (* 1959), portugiesischer EU-Beamter und Generaldirektor
 João Paquete Aguiar (* 1983), angolanischer Schwimmer

 José Luiz Aguiar e Ramalho (* 1963), brasilianischer Handballspieler
 José Pedro Aguiar Branco (* 1957), portugiesischer Politiker, Rechtsanwalt und Staatsminister

 Manoel de Aguiar Fagundes (1907–1953), brasilianischer Fußballspieler
 Manuel Albuquerque Gonçalves de Aguiar (1909–1981), portugiesischer Offizier, Kolonialverwalter und Politiker
 Mayra Aguiar (* 1991), brasilianische Judoka
 Nelson Aguiar Ramírez (* 1945), kubanischer Dissident
 Otávio Barbosa Aguiar (1913–2004), brasilianischer Geistlicher, katholischer Bischof
 Raul Aguiar dos Santos (* 1979), são-toméischer Fußballschiedsrichter
 Perla Aguiar (1932–2015), kubanisch-mexikanische Schauspielerin
 Rubén Aguiar (* 1956), argentinischer Marathonläufer
 Samuel Aguiar (* 1968), portugiesischer Ruderer
 Severino Mariano de Aguiar (1903–1995), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Pesqueira
 Wellington Silva Sanches Aguiar (* 1992), brasilianischer Fußballspieler, siehe Wellington Nem

Aguiar heißen die Orte

in Portugal:
 Aguiar (Barcelos)
 Aguiar (Viana do Alentejo)
 Aguiar da Beira
 Aguiar de Sousa

in Brasilien:
 Aguiar (Paraíba)

Siehe auch:
 Aguilar
 Águila